Pădurea de Argint este o denumire care se poate referi la:
 Pădurea de Argint Văratec: Zonă împădurită cu rol de protecție pentru specii arboricole de mesteacăn (Betula pendula) situată în arealul administrativ al Comunei Agapia, Județul Neamț
 Pădurea de Argint Dobreni: Zonă împădurită cu rol de protecție pentru specii  arboricole de mesteacăn (Betula pendula)situată în arealul administrativ al Comunei Dobreni, Județul Neamț